Podhorie ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Žilina, Žilinský kraj, siehe Podhorie (Žilina)
 einer Ortschaft im Okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, siehe Podhorie (Banská Štiavnica)
 ein seit 1976 als Gemeindeteil bestehender Ort von Beluša